Il singolare  del TEAN International 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Simon Greul non ha difeso il titolo vinto nel 2008.

Stéphane Robert ha battuto in finale Michael Russell 7–6(2), 5–7, 7–6(5).

Teste di serie

  Roko Karanušić (primo turno)
  Michael Russell (finale)
  Serhij Stachovs'kyj (primo turno)
  Paolo Lorenzi (secondo turno)

 Thiemo de Bakker (semifinali)
 Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
 Stéphane Robert (campione)
 Julian Reister (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

TEAN International 2009